Gainestown або Nehalem-EP — мікропроцесор Intel, наступник Core Xeon, заснований на мікроархітектурі Nehalem і який використовує той же процес, що і Penryn (45 нм Core) . Перший процесор, випущений з мікроархітектурою Nehalem в листопаді 2008, є ядром десктопа Intel Core i7. Серверні процесори діапазону Xeon 55xx були вперше протестовані в грудні 2008.

Поліпшення продуктивності порівняно з попередніми процесорами Xeon забезпечують:

 Інтегрований контролер пам'яті, що підтримує три канали пам'яті DDR3, SDRAM.
 Новий інтерфейс QuickPath Interconnect, який замінив шину Front side bus. Gainestown має два інтерфейси QuickPath.
 Hyper-Threading (× 2 на ядро, починаючи з 5518), яка вже присутня в попередніх процесорах Core Duo.

Реалізовані технології:

 Enhanced Intel SpeedStep Technology
 Intel Virtualization Technology
 Execute Disable Bit

Підтримка інструкцій SIMD: SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2
Тип шини: QPI
Сокет: LGA1366

Див. також 
Тік-так (стратегія)

Процесори Intel